Saint Mary – miasto na wyspie Jersey
 Saint Mary – region na Jamajce
 Saint Mary – miasto na Jamajce
 Saint Mary – parafia w Antigui i Barbudzie

Zobacz też 
 St. Mary
 Saint-Mary, Saint-Mary-le-Plain
 Święta Maria